Дядьковский сельский округ

Краснодарский край 

 Дядьковский сельский округ Кореновского района

Московская область 

 Дядьковский сельский округ Дмитровского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Дядьковский сельский округ Рязанского района